Superliha – torneo ucraino di pallavolo femminile
 Superliha – torneo ucraino di pallavolo maschile